Байон () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Люневиль. Население кантона на 2011 год составляло 13 178  человек.				
						
Код INSEE кантона 5405. Всего в кантон Байон входят 27 коммун, из них главной коммуной является Байон.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель	
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

					
Кантоны департамента Мёрт и Мозель